Anstis ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Anstis (* 1948), australische Herpetologin
 Thomas Anstis († 1723), britischer Pirat
 Toby Anstis (* 1970), englischer Radio- und Fernsehmoderator